Dividida em várias etapas, a edição 2004 do Campeonato Brasileiro de Rugby Série B conta com a participação de quatro equipes: 

Curitiba Rugby Clube - PR
Minas Rugby - MG
Rugby Sem Fronteiras - DF 
Varginha Rugby - MG

Estatísticas da Edição 2004
Regras:
a)vitória 4 pontos
b)empate 2 pontos
c)derrota 0 pontos
d)para um W.O. 0 pontos

Tabela de jogos

Referências
Tabela de 2004

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2004 no Brasil